Lexoview, est un logiciel de visualisation 3D, créé en 2005 par Cadwork informatique en Suisse et à Brno.

Ce logiciel est basé sur la bibliothèque Open Inventor et permet de simuler une conduite dans un paysage réaliste ou le déplacement de n'importe quel objet dans un paysage.
Une version ActiveX fonctionne également au travers d'un navigateur Web.
Les rendus sur une zone géographique délimitée sont de meilleure qualité que ceux proposés par les 3 autres logiciels de références que sont Google Earth / Microsoft Virtual Earth / NASA World Wind, car lexoview plaque des photos verticales sur des facettes verticales, en plus des vues aériennes.

Les fichiers Lexoview portent l'extension .iv .ivx et .ivz (comprimés)

Caractéristiques techniques 

Lexoview gère les paramètres suivant :
 Triangulation et visualisation en OpenGL ;
 Ombrage ;
 Images JPG ou PNG plaquées sur la triangulation ;
 Mouvements du soleil ;
 Trajectoire d'objet ;
 Zoom et PAN.

Voir aussi
 Google Earth
 Microsoft Virtual Earth 
 NASA World Wind
 Géoportail

Liens externes
  Site officiel

Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS
Solution 3D
Logiciel de modélisation 3D
Produit lancé en 2005